Аля́бьев — русская фамилия. Женская форма — .
 Алябьевы — дворянский род.

Известные носители фамилии 
 
 Алябьев, Анатолий Николаевич (1951—2022) — советский биатлонист.
 Алябьев, Андрей Семёнович (? — 1620) — нижегородский воевода, деятель Смутного времени.
 Алябьев, Виктор Иванович (1921—2000) — советский и российский учёный в области лесного хозяйства, академик РАЕН.
 Алябьев, Вячеслав Михайлович (1934—2009) — советский футболист.
 Алябьев, Иван Григорьевич (1912—1976) — полный Кавалер ордена Славы.
 Алябьев, Михаил Иванович (1914—1949) — проходчик шахты имени Сталина треста «Ткварчелуголь», Герой Социалистического Труда.
 Алябьев, Юрий Александрович (1903—1983) — русский советский актёр и режиссёр. Народный артист Узбекской ССР.



См. также 
 Алябьево